Busquístar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Busquístar (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Busquístar (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar